Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1828.

Senatoren

Quellen 
 Staats-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1827. S. 17–20, Digitalisat

Politik 1828
1828